Club Premier es el programa de viajero frecuente de Aeroméxico, que actualmente es un programa mexicano de fidelización y que se ha independizado en una propia compañía, PLM, el 51% del cual está en manos de Aeroméxico y el 49% en manos de AIMIA, una compañía canadiense con sede en Montreal de programas de fidelidad, con sus orígenes como el programa de viajero frecuente de Air Canada.

Historia 
En septiembre de 2010, AIMIA, antes Groupe Aeroplan, adquirió aproximadamente el 29% de Club Premier por 35 millones de USD. Club Premier se independizó de Aeroméxico y para hacer esto, Grupo Aeroméxico y Groupe Aeroplan crearon la compañía Premier Loyalty & Marketing, S.A.P.I. de C.V. ("PLM") para operar Club Premier. 

En diciembre del 2012, Groupe Aeroplan invirtió otros 88 millones de USD para adquirir un 20% más de PLM, para que hoy en día, AIMIA controla el 49% de PLM y Aeroméxico el 51%.

En septiembre del 2022 Grupo Aeroméxico compra el 49% que controlaba PLM, así es como después de 10 años el programa regresa a GAM.

Miembros 
Club Premier tiene más de 7.5 millones de miembros. Miembros pueden ganar kilómetros con Aeroméxico, aerolíneas de SkyTeam, y en Alaska, LAN, Copa, Aeromar, en hoteles y compañías de alquiler de autos, supermercados Soriana y otros.

Club Premier cuenta con más de 90 socios comerciales, algunos como Uber, Linio, Cadillac, etc. En donde puedes acumular y utilizar Puntos Premier.

Club Premier tiene tarjetas "co-branded" (de marca compartida) para el consumidor con American Express y Santander en México y U.S. Bank en Estados Unidos.

Galería 
A continuación se muestran el Salón Premier Nacional, Internacional y Terraza Heineken del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México:

Referencias

Enlaces externos 
Sitio web oficial

Aeroméxico
Empresas de México
Fidelización